Desa Medayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Medayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 110,60), Jawa Tengah, 
 Desa Medayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 109,48), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar